Luigi Paris – politico e avvocato italiano, deputato
 Luigi Paris – politico e avvocato italiano, sindaco di Teramo